Durobrivae bezeichnet mehrere römische Siedlungen in Britannien:

 Durobrivae, eine römische Siedlung an der Ermine Street
 eine römische Siedlung an der Straße von Durovernum nach Londinium, siehe das heutige Rochester (Kent)